Населені пункти в Чехії:

 Білско (Оломоуц)
 Білско (Страконіце)